Kurfürstin Maria oder Kurfürstin Marie ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Maria von Ungarn (1505–1558), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Maria von Spanien (1528–1603), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Maria (Ungarn) (1371–1395), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Marie von Brandenburg-Kulmbach  (1519–1567), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz

siehe auch:
 Maria Amalia von Österreich (1701–1756), durch Heirat Kurfürstin von Bayern

 Maria Ludovica von Spanien, durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen